Береговский, Александр Борисович (род. 1960) — украинский музыкант, перкуссионист.
 Береговский, Моисей Яковлевич (1892—1961) — советский музыковед и исследователь еврейского фольклора.

 Береговская, Эда Моисеевна (1929—2011) — филолог-романист, специалист в области французской стилистики и методики преподавания французского языка, дочь М. Я. Береговского.

См. также 
 Береговой